Qaarusuk bezeichnet:
 Qaarusuk, Ort im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaarusuk (Bucht), Bucht im Distrikt Upernavik, Grönland
 Qaarusuk (Insel, Nuuk), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qaarusuk (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland